Genesis betekent 'creatie' of 'ontstaan' en komt voor in verschillende contexten.
 Genesis (boek), voor het eerste boek uit het Oude Testament en de Tenach
 Genesis (band), voor de rockband
 Genesis (album), een muziekalbum van deze band.
 Genesis (The Gods), een muziekalbum van de band The Gods
 Genesis (ruimtesonde), voor de ruimtesonde die onderzoek doet naar de zogenaamde zonnewind
 Beresjiet (maanlander)
 Genesis (geslacht), een geslacht van eenoogkreeftjes
 Abiogenese
 Sega Mega Drive (Sega Genesis), Amerikaanse naam van de Sega Mega Drive spelcomputer.
 Genesis (2001), voor de Maltese film uit 2001
 Genesis (2018), Britse film uit 2018 
 Genesis (korte film), voor de Amerikaanse korte film uit 2006
 Genesis (Marvel), voor de mutant uit de stripverhalen van Marvel Comics
 Genesis (Heroes), voor de pilot-aflevering van de televisieserie Heroes
 The Genesis suite, suite van Tolga Kashif, gebaseerd op de muziek van de band Genesis
 Genesis (Merikanto), een compositie van Aarre Merikanto
 Genesis suite, suite gecomponeerd door diverse componisten met als basis het Bijbelboek